Die 32. Tour du Finistère 2017 war ein französisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen startete in Saint-Évarzec und endete in Quimper nach 194,8 km. Dieses Radrennen fand am Karsamstag, den 15. April 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017